Vallby kan syfta på:

Skåne
Vallby, Simrishamns kommun – en småort i Simrishamns kommun
Vallby, Staffanstorps kommun – en småort i Staffanstorps kommun
Vallby, Trelleborgs kommun – en småort i Trelleborgs kommun
Vallby socken, Skåne – en socken i dåvarande Kristianstads län 
Vallby landskommun, Skåne – en tidigare kommun i dåvarande Kristianstads län
Vallby församling, Lunds stift – en tidigare församling i Lunds stift
Vallby kyrka, Skåne – en kyrka i Lunds stift
Vallby distrikt, Skåne – ett distrikt i Simrishamns kommun och Skåne län

Halland
Vallby, Kungälvs kommun - en småort i Kungälvs kommun

Småland
Wallby säteri, herrgård i Skirö socken, Vetlanda kommun

Södermanland
Vallby socken, Södermanland – en socken i Södermanlands län
Vallby landskommun, Södermanland – en tidigare kommun i Södermanlands län 
Vallby församling, Strängnäs stift – en tidigare församling i Strängnäs stift
Vallby kyrka, Södermanland – en kyrka i Strängnäs stift
Vallby, Gillberga – by i Gillberga socken, Eskilstuna kommun

Uppland
Vallby socken, Uppland – en socken i Uppsala län 
Vallby landskommun, Uppland – en tidigare kommun i Uppsala län
Vallby församling, Uppsala stift – en tidigare församling i Uppsala stift
Vallby kyrka, Uppland – en kyrka i Uppsala stift
 Vallby distrikt, Uppland – ett distrikt i Enköpings kommun och Uppsala län
Vallby, Tierp – en by i Tierps kommun

Västmanland
Vallby, Västerås – en stadsdel i Västerås
Vallby friluftsmuseum – i Västerås

Se även 
 Vallby Sörgården
 Valby